BGK peut faire référence à :
  ;
 la première réévaluation du nouveau lev bulgare en 1952, selon la liste des codes des monnaies ;
 méthode de Bhatnagar-Gross-Krook.